SICE steht für:

 Sarajevo International Culture Exchange, Kunstprojekt (2003–2007)
 Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, spanischer Konzern

SICE